Квициниа — абхазская фамилия. Известные носители:

 Квициния, Алхас Алексеевич (род. 1969) — лидер абхазской партии «Амцахара», посол Абхазии в России.
 Квициниа, Гунда Сергеевна — абхазская писательница.
 Квициния, Лев Константинович (род. 1960) — абхазский государственный деятель.
 Квициниа, Леварса Бидович (1912—1941) — абхазский советский поэт, переводчик.
 Квициниа, Николай Тарасович — абхазский писатель, председатель правления Союза писателей Абхазии.
 Квициниа, Сергей Андреевич — абхазский писатель.